Gabriela Dabrowski și Giuliana Olmos au învins în finală perechea Nicole Melichar-Martinez și Ellen Perez cu scorul de 6–4, 6–4, câștigând titlul la dublu la Pan Pacific Open 2022.

Chan Hao-ching și Latisha Chan au fost campioanele en-titre la ediția anterioară din 2019, dar în acest an au ales să concureze cu parteneri diferiți. Chan Hao-ching a jucat alături de Shuko Aoyama, dar au pierdut în prima rundă în fața echipei Nicole Melichar-Martinez și Ellen Perez. Latisha Chan a făcut echipă cu Alexa Guarachi, dar au pierdut în sferturi de finală tot în fața echipei Nicole Melichar-Martinez și Ellen Perez.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
Draw

2022
WTA Tour 2022